Нижче наведено список 33 муніципалітетів провінції Латина. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Латина